Osoby o tym nazwisku:
 Hieronim Zahorowski – polski szlachcic
 Piotr Zahorowski – polski urzędnik
 Serafin (Zahorowski) – rosyjski duchowny, święty prawosławny
 Stefan Zahorowski – polski urzędnik